Федірко Ігор Олегович (нар 11 червня 1985, с. Яреськи) — український підприємець та волонтер, громадський діяч: співзасновник благодійного фонду для допомоги спецпризначенцям Combat UA (з 2014), співзасновник БО “БФ ВОЛ” (2015), співзасновник проектно-інжинірингової компанії “Агротехклімат”(з 2007),  співзасновник ресторану Le Semaphore в Лозанні (з 2021), співзасновник україно-швейцарського фонду HelpUA (з 2022), діяч освіти, співзасновник ГО "Військова школа Боривітер" (з 2022), має військове звання капітан.

Освіта 
Народився 11 червня 1985 року в селі Яреськи, Шишацького району, Полтавської області у родині військових.

В 2007 році закінчив спеціальний факультет СБУ при НТУУ "КПІ" за спеціальністю “Захист інформації з обмеженим доступом”, отримав диплом магістра.

З 2007 по 2012 рік аспірант, викладач "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ "КПІ", отримав військове звання “капітан”.

Волонтерська діяльність 
В 2014 році разом з іншими волонтерами заснував Combat UA («Комбат-Юа») — благодійний фонд для технічної допомоги військам спеціального призначення. Зокрема, організація відкрила курс підготовки снайперів,  передала військовим реанімобілі, тепловізори, приціли, системи радіозв'язку, бронежилети, заснувала турнір з кросфіту для військових та спортсменів.

В 2015 році разом з Сергієм Остаповським та Андрієм Височіним заснував “Вектор-оптична лабораторія” — благодійну організацію, яка безкоштовно ремонтує Тепловізори, Біноклі, прилади нічного бачення, приціли, підзорні труби та іншу оптичну техніку для сил оборони України. Станом на жовтень 2022 року майстерня відремонтувала понад 7000 оптичних приладів загальною вартістю понад 18 млн євро.

В 2022 році став співзасновником  благодійного фонду HelpUA, що базується у Швейцарії та сфокусований на допомозі українцям, постраждалим від війни. За перший місяць фонд зібрав та передав допомогу 1,86 мільйонів швейцарських франків.

В 2022 році став співзасновником ГО "Військова школа Боривітер",  яка безкоштовно займається навчанням українських військових по таких напрямках. З квітня по грудень згідно з даними школи ГО "Військова школа Боривітер" створила 11 напрямків підготовки та випустили 5000 курсантів, також з 1600+ військовослужбовцями була проведена робота з психологічної підтримки.

Комерційна діяльність 
В 2007 році разом з братом Юрієм Федірко заснував  компанію “Агротехклімат”, яка займається проектуванням, монтажем, обслуговуванням, ремонтом та продажем кліматичного обладнання. Працює на українському ринку під брендом CoolOne.

В 2021 році разом зі Світланою Божко та дружиною Мариною Закревською відкрив ресторан української кухні Le Semaphore в Лозанні. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ресторан перетворився на пункт прийому гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям та український культурний центр.

Сімейний стан 
Одружений, має двох дітей

Відзнаки та подяки 

 5 серпня 2008 року Ігор Федірко нагороджений заохочувальною відзнакою “15 років спеціальному зв’язку України” згідно наказу Голови ДССЗЗІ N359-ОС
 1 грудня 2015 року волонтери фонду Ігор Федірко та Костянтин Островський були відзначені медаллю Української православної церкви Київського патріархату «За жертовність і любов до України».
 30 червня 2016 року Ігор Федірко нагороджено пам’ятним знаком “За сприяння військово-морським силам України” за наказом Командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України N135
 30 листопада 2016 року Ігор Федірко нагороджений Нагрудним знаком “Знак пошани” за наказом Міністра оборони N1125 
Організація Combat-UA окремі її члени нагороджені подяками та грамотами різних військових формувань, зокрема:

 2-го територіального вузла урядового зв'язку Держспецзв'язку (17 липня 2014);
 3-го полку спеціального призначення (24 вересня 2014);
 1-го спеціального відділу Військової служби правопорядку (30 вересня 2014);
 198-го навчального центру ВМС (12 березня 2016);
 36-ї окремої бригади морської піхоти (8 квітня 2016).

Посилання 

 Волонтер Игорь Федирко: "Чувство юмора у спецназа? Ну, к примеру, возле курилки тихо подкрасться и бросить в урну взрывпакет". Цензор.нет 09.01.2015
 Супероружие от волонтеров: облегчили автомат, создали пулемет и собрали медицинскую машину. Сегодня 14.04.2015
 Тепловізори. Побачите невидиме. Військове телебачення України. 21.05.201
 Ігор Федірко. Соціальна країна. 10.06.2015
 Час. Підсумки дня — Ігор Федірко. 5 канал. 12.10.2015
 Волонтери розповіли, як у вільний час ремонтують тепловізори. 5 канал. 20.12.2015
 Волонтеры Combat-ua запустили работу оптической лаборатории по ремонту техники для АТО. ФОТОрепортаж. Censor.net.ua 19.05.2015
 Волонтери відправили на фронт українські гвинтівки 24 канал 28.05.2015
 Як в Україні готують снайперів-професіоналів ТСН 12.07.2015
 Ihor Fedirko, un Lausannois au cœur jaune et bleu Le Temps 4.03.2022
 La guerre en Ukraine met en lumière une technologie russe en piteux état RTS 6.05.2022
 «J’ai été réveillée par ma mère: sa ville se faisait bombarder» 24heures 24.02.2022
 Le Sémaphore – Spécialités ukrainiennes Gault&Millau 23.09.2022
 100 000 грн гурт «Друга Ріка» передав на підтримку БФ «Вектор – оптична лабораторія»: результати акустичного концерту «ІНША РІКА» 44.ua 11.10.2022
 Військово-промисловий комплекс: державний чи приватний? Case Україна 01.12.2022

Джерела 

Громадські діячі
Українські освітні діячі
Волонтери АТО